Convención Nacional puede referirse a:

 La Convención Nacional, nombre dado a la asamblea legislativa del 21 de septiembre de 1792 al 26 de octubre de 1795, durante la Revolución Francesa.
La Convención Nacional, congreso constituyente posterior a la Revolución Liberal de 1854 en el Perú.
 La Convención Nacional de Valencia, órgano legislativo instalado en Venezuela desde el 5 de julio de 1858 al 3 de febrero de 1859, con miras a redactar una nueva constitución tras el triunfo de la Revolución de Marzo.
 La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (máxima autoridad de uno de los principales partidos políticos argentinos)
 En Estados Unidos, es el órgano que se convoca cada cuatro años para elegir o ratificar al candidato presidencial, entre otras decisiones importantes, como la Convención Nacional Demócrata y la Convención Nacional Republicana.
 En Costa Rica se utiliza el término "Convención Nacional" para referirse a un proceso de elección primaria nacional en donde se selecciona al candidato presidencial, usualmente realizada entre los partidos más grandes, estas son la Convención Nacional Liberacionista, la Convención Nacional Socialcristiana y la Convención Nacional Ciudadana.